Coletown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coletown (Kentucky)
 Coletown (Ohio)
 Coletown (Tennessee)